Ifrane (stad), stad in Marokko
 Ifrane (provincie), provincie in Marokko